Sezon (1957) był 54. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 12 drużyn. Żaden zespół nie spadł do drugiej ligi. Tytułu nie obroniła drużyna Budapest Honvéd SE. Nowym mistrzem Węgier został zespół Vasas SC. Tytuł króla strzelców zdobył Gyula Szilágyi, który w barwach klubu Vasas SC strzelił 17 goli.

Tabela końcowa

Zmiany nazw klubów 
Po niedokończonym sezonie 1956, zmianom uległy nazwy części klubów:
 Budapest Vörös Lobogó → MTK
 Budapest Dózsa → Újpesti Dózsa SC
 Budapest Kinizsi SE → Ferencvárosi TC
 Szombathelyi Törekvés → Szombathelyi Haladás VSE
 Csepeli Vasas → Csepel SC
 Szegedi Haladás SE → Szegedi EAC

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
1957 w piłce nożnej